Szydłowo ist der Name dreier Dörfer, darunter zweier Landgemeinden, in Polen:

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Szydłowo (Powiat Pilski) (Groß Wittenberg, Kreis Deutsch Krone/Pommern)
 Szydłowo (Trzemeszno) (1939–45: Schidlowo, Kreis Mogilno/Wartheland)

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Szydłowo (Powiat Mławski)